Il doppio femminile  del Lipton Championships 1994 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 1994.

Larisa Neiland e Jana Novotná erano le detentrici del titolo, ma hanno partecipato con partner differenti, Neiland con Elizabeth Smylie e Novotná con Arantxa Sánchez Vicario.

Neiland e Smylie hanno perso nei quarti contro Novotná e Sánchez Vicario.

Novotná e Sánchez Vicario hanno perso in semifinale contro Patty Fendick e Meredith McGrath.

Gigi Fernández e Nataša Zvereva hanno battuto in finale 6–3, 6–1 Fendick e McGrath.

Teste di serie
Tutte le teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno

 Gigi Fernández /  Nataša Zvereva (campionesse)
 Jana Novotná /  Arantxa Sánchez Vicario (semifinali)
 Manon Bollegraf /  Helena Suková (quarti di finale)
 Patty Fendick /  Meredith McGrath (finale)
n/a
 Larisa Neiland /  Elizabeth Smylie (quarti di finale)
 Lori McNeil /  Rennae Stubbs (semifinali)
 Amanda Coetzer /  Inés Gorrochategui (quarti di finale)

 Katrina Adams /  Kathy Rinaldi-Stunkel (quarti di finale) 
 Lindsay Davenport /  Lisa Raymond (terzo turno) 
 Sandra Cecchini /  Patricia Tarabini (terzo turno) 
 Jill Hetherington /  Shaun Stafford (terzo turno) 
 Laura Golarsa /  Natalija Medvedjeva (secondo turno) 
 Katerina Maleeva /  Leila Meskhi (secondo turno) 
 Yayuk Basuki /  Nana Miyagi (terzo turno) 
 Julie Halard /  Nathalie Tauziat (terzo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 
 

Lipton Championships 1994